Сошник або леміш — металева частина сохи, культиватора, плуга, що зрізає шар землі
 Сошник — пристрій у сівалці чи садильній машині, за допомогою якого висівають насіння або садять рослини
 Сошник — пристрій для запобігання відкоту гармати

Див. також 
 Сошники (значення)
 Леміш
 Сошка
 Соха (значення)